Радосављевићи су српска племићка породица из петроварадинске пуковније. Племство је поделио Фердинанд у Бечу 7. мај 1835. године.

О грбу:

ШТИТ: полуокругло поље штита је квадрирано; у десном горњем црвеном пољу штита налази се шест златних љиљана (3,2,1);  у левом горњем плавом пољу штита налази се савијена оклопљена сребрна рука, удесно окренута, која у шаци држи мач; у десном доњем плавом пољу штита налази се златни мост са златним ступовима; у доњем левом црвеном пољу штита налази се 16 ромбоидних мачева, окренутих врховима један према другом.

НАКИТ: изнад штита налази се сребрна кацига са златном круном на којој се налазе, између раширених црних орловских крила, две укрштене црвено-златне заставе, а испод њих црни окруњени орао са сваке стране, окренут један према другом.

ПЛАШТ:с десне стране плаво-златни, а с леве црвено-златни.

Грб је објављен:
1. Иван пл. Бојничић, Der Adel von Kroatien und Slavonien, Nürnberg, 1899, таб. 111.

Р